La nazionale di pallavolo femminile della Turchia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Turchia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Turchia.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

Volleyball Nations League

World Grand Prix

Coppa del Mondo

Giochi del Mediterraneo

European Golden League

Giochi europei

Montreux Volley Masters

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo